Гидроарсенат аммония-натрия — неорганическое соединение,
двойная соль натрия, аммония и мышьяковой кислоты
с формулой Na(NH)HAsO,
бесцветные кристаллы,
растворяется в воде,
образует кристаллогидраты.

Физические свойства 
Гидроарсенат аммония-натрия образует кристаллогидрат состава Na(NH)HAsO•4HO — бесцветные кристаллы.

Растворяется в воде.

Литература 
 

Соединения мышьяка
Соединения натрия
Соли аммония
Арсенаты
Соединения азота по алфавиту